Paris à tout prix est une mini-série documentaire française réalisée par Yves Jeuland diffusée en 2001 ;
 Paris à tout prix est un film français de Reem Kherici sorti en 2013.